Myanmarees voetbalelftal (mannen)
 Myanmarees voetbalelftal (vrouwen)